Il singolare  del Rai Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Thomas Schoorel era il detentore del titolo.

Roberto Bautista-Agut ha battuto in finale 6–7(7–9), 6–4, 6–3 Rui Machado.

Teste di serie

 Ernests Gulbis (primo turno)
 Guillermo García-López (secondo turno)
 Rui Machado (finale)
 Igor Sijsling (secondo turno)

  Grega Žemlja (primo turno)
  Adrian Mannarino (primo turno)
  Marsel İlhan (secondo turno)
  Thomas Schoorel (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Rai Open 2012